Portner je příjmení, které se může vztahovat k následujícím osobnostem:

 Abigail Portner (* 1980) – americká režisérka
 David Michael Portner, známý pod pseudonymem Avey Tare (* 1979) – americký hudebník
 Zlatko Portner (1962–2020) – jugoslávský házenkář

Související články 
 Pörtner